Stolzenhagen ist der Name folgender Orts- und Stadtteile, 

 Stolzenhagen (Wandlitz), ein Ortsteil der Gemeinde Wandlitz
 Stolzenhagen (Lunow-Stolzenhagen), ein Ortsteil der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen
 Stolzenhagen, heute Stołczyn, Stadtteil von Szczecin